Керролл, або Керрол () — ірландське прізвище.

 Демарр Керролл ( 1986) — американський баскетболіст, форвард.
 Джеймс Керрол (Тімі Кара) — новозеландський політик з племені маорі, виконував обов'язки прем'єр-міністра Нової Зеландії в 1909 — 1911 рр.
 Джим Керрол (1949—2009) — американський поет, прозаїк, панк-музикант.
 Джо Баррі Керролл ( 1958) — американський баскетболіст, центровий.
 Джон Керрол (1745—1815) — американський священик, перший єпископ і архієпископ у США.
 Джонатан Керрол (нар. 1949) — сучасний американський письменник.
 Денієл Керрол — американський конгресмен.
 Енді Керрол (нар. 1989) — англійський футболіст.
 Лі Керрол — американський медіум, автор бестселерів у дусі нью-ейдж, популяризатор і один з авторів поняття «діти індиго».
 Льюїс Керрол — англійський математик, письменник.
 Ненсі Керролл (1903—1965) — американська акторка.
 Ноель Керролл — американський філософ мистецтва та теоретик кіно.
 Роберт Керрол (нар. 1938) — американський вчений, доктор наук в області палеонтології хребетних.
 Рой Керрол (нар. 1977) — північноірландський футболіст, воротар.

Ірландські прізвища